Суперкубок Албанії з футболу 2010 — 17-й розіграш турніру. Матч відбувся 16 серпня 2010 року між чемпіоном Албанії Динамо (Тирана) та переможцем кубку клубом Беса.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2010
Албанія